David McIntyre (né le  à Pefferlaw dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Hurricanes de Newmarket || OPJHL ||46 ||17 ||14 ||31 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Hurricanes de Newmarket || OPJHL ||46 ||42 ||50 ||92 ||143 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Raiders de Colgate || NCAA ||40 ||9 ||8 ||17 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Raiders de Colgate || NCAA ||39 ||15 ||17 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Raiders de Colgate || NCAA ||37 ||21 ||22 ||43 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Raiders de Colgate || NCAA ||35 ||11 ||28 ||39 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Devils de Lowell || LAH ||12 ||3 ||2 ||5 ||8 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || Devils d'Albany || LAH || 78|| 12|| 18|| 30|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 63|| 16|| 17|| 33|| 73|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 68|| 15|| 18|| 33|| 45|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
|2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 64|| 8|| 13|| 21|| 45|| 10|| 1|| 1|| 2|| 9
|-
| 2014-2015 || SaiPa || Liiga || 48 || 12 || 20 || 32 || 36 || 7 || 1 || 6 || 7 || 4
|-
| 2015-2016 || SaiPa || Liiga || 58 || 16 || 40 || 56 || 67 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || EV Zoug || LNA || 47|| 17 || 30 || 47 || 34 || 16 || 11 || 8 || 19 || 12
|-
| 2017-2018 || EV Zoug || LNA ||44 || 15 || 22 || 37 || 32 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4
|-
| 2018-2019 || EV Zoug || LNA || 30 || 5 || 15 || 20 || 36 || 9 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2019-2020 || EV Zoug || LNA ||  20|| 3|| 2|| 5|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || EV Zoug Academy || LNB ||  1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || LNA ||  22|| 6|| 11|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EC Red Bull Salzbourg || ICEHL ||  30|| 3|| 11|| 14|| 22|| 11|| 3|| 2|| 5|| 12
|-
| 2021-2022 || SaiPa || Liiga  ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Joueur du EC Red Bull Salzbourg